La palabra Razonamiento hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Razonamiento
 Razonamiento a partir de las Escrituras
 Razonamiento abductivo
 Razonamiento analógico
 Razonamiento aproximado
 Razonamiento automatizado
 Razonamiento basado en casos
 Razonamiento circular    
 Razonamiento crítico
 Razonamiento deductivo
 Razonamiento inductivo